Reschetnjak ist der Name von

 Anatolij Reschetnjak (* 1955), sowjetischer Mittelstreckenläufer
 Juri Grigorjewitsch Reschetnjak (1929–2021), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker
 Wiktor Reschetnjak (1950–2015), ukrainischer Arzt und Politiker
 Witali Kusmitsch Reschetnjak (1946–2019), russisch-sowjetischer Physiologe